Landtagswahlkreis 104 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Gütersloh III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Wattenscheid (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bochum-Süd (1947 bis 1962)